Gogoșu se poate referi la:
 Gogoșu, Dolj
 Gogoșu, Mehedinți